Hergenhahn ist der Familienname folgender Personen:

 August Hergenhahn (1804–1874), nassauischer liberaler Politiker
 August von Hergenhahn (1830–1903), deutscher Jurist, Landrat und Polizeipräsident
 Carl Friedrich Hergenhahn (1793–1868), nassauischer General
 Caroline Hergenhahn (1790–1857), deutsche Pädagogin und Leiterin einer Mädchenschule, siehe August Bercht
 Jacob Hergenhahn (1881–1966), deutsch-US-amerikanischer Kunstturner
 Theodor Hergenhahn (1833–1893), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtsrat in Kassel
 Walter Hergenhahn (1904–1980), deutscher Künstler